Кра́сная Гора́ — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Красная Гора — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Красная Гора — деревня в Брагинском районе Гомельской области.
 Красная Гора — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.
 Красная Гора — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Красная Гора — деревня в Червенском районе Минской области.
 Красная Гора — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Россия 
 Красная Гора — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Красная Гора — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Красная Гора (историческое название Попова Гора) — посёлок городского типа, административный центр Красногорского района Брянской области.
 Красная Гора — посёлок в Рогнединском районе Брянской области.
 Красная Гора — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Красная Гора — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Красная Гора — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Красная Гора — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Красная Гора — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Красная Гора — деревня в Усть-Вымском районе Коми.
 Красная Гора — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Красная Гора — деревня в Сернурском районе Марий Эл.
 Красная Гора — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Красная Гора — посёлок в Шатурском районе Московской области.
 Красная Гора — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Красная Гора — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Красная Гора — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Красная Гора — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Красная Гора — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Красная Гора — деревня в Вагайском районе Тюменской области.
 Красная Гора — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Красная Гора — бывшее село в Рыбинском районе Ярославской области на реке Колокша.
 Красная Гора — прежнее название с. Пушкари в Михайловском районе Рязанской области России.
 Красная Гора — гора на острове Валаам.
 Красная Гора — урочище в Зиминском районе Иркутской области.
 Красная Гора — местечко в городе Сыктывкаре Республики Коми.

Украина 
 Красная Гора — посёлок городского типа в составе Бахмутского городского совета Донецкой области.

См. также 
 Красная Горка